Solenopsis kan syfta på:

 Solenopsis (djur) – ett släkte av myror
 Solenopsis (växter) – ett släkte av växter